

Cinema 
Non uccidere! – film del 1920 diretto da Mario Volpe
Non uccidere (Crime Takes a Holiday) – film del 1938 diretto da Lewis D. Collins
Non uccidere – film del 1961 diretto da Claude Autant-Lara
Non uccidere – film del 2020 diretto da David Victori

Filosofia 
Nonuccidere – pratica nonviolenta

Musica 
 Non uccidere/L'anellino – singolo dei Barrittas del 1965
 Non uccidere/Introito – singolo dei Barrittas del 1968

Religione 
 Non uccidere – comandamento religioso

Televisione 
Non uccidere – serie televisiva italiana prodotta dal 2015